Грегъри Берланти  (), по-известен като  Грег Берланти (), e американски сценарист, продуцент и режисьор. Той е известен с работата си в телевизионните сериали Кръгът на Доусън, Братя и сестри, Светкавицата, Мъртва точка, Евърууд и Ривърдейл. Берланти режисира американската романтична комедия/драма С любов, Саймън от 2018 г.

Личен живот 
Берланти е роден на 24 май 1972 г. в Ню Йорк. Родителите му са Барабара Мьолер Берланти и Юджин Берланти. Има една сестра – Дина, и две племеннички. Грег има италиански и ирландски произход.

От 2013 г. Берланти е във връзка с футболиста Роби Роджърс. На 18 февруари 2016 г. посрещат първият си син чрез сурогатно майчинство, а на 31 декември 2016 г. сключват брак. На 13 май 2019 г. Берланти и Роджърс посрещат дъщеря си – Миа Барбара Роджърс-Берланти.

Филмография

Филми

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Американски режисьори
Американски сценаристи
Американски филмови продуценти
ЛГБТ сценаристи
ЛГБТ режисьори
Гей писатели
ЛГБТ писатели от САЩ
Американци от италиански произход
Нюйоркчани